Inkapsling kan syfta på:

 Inkapsling (Datornätverk) – en process inom datorkommunikation
 Inkapsling (Tunnlade protokoll) – i tunnlade protokoll över en datalänk inkapslas de data som skickas
 Inkapsling (Information Hiding) – kapslar in funktionerna i ett kodblock eller kodbibliotek i någon form bakom ett API
 Inkapsling (Separation of Concerns) – olika mekanismer för att separera sådant som på ett abstraktionsplan inte har med vartannat att göra